Festival de Cinema Budista de Catalunya (FCBC) es una muestra de cine que se celebra en Barcelona, siendo su primera edición en 2022. Sus temas son la no violencia, la interdependencia entre todos los seres vivos y el respeto por el medio ambiente".  

Los temas de las películas que se exponen son la crisis climática, la justicia social, la educación y la igualdad de género. Está organizado por la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB) y la Fundación Dharma-Gaia (FDG), en colaboración con la Fundación de Cine Budista (BFF), productora del Festival Internacional de Cine Budista (IBFF), que se celebra en varias ciudades del mundo desde 2003.

Referencias

Enlaces externos 

 Página web oficial

 
Festivales de cine del siglo XXI